Vasek Pospisil e Jack Sock erano i detentori del titolo, ma Pospisil ha scelto di non prendere parte alla competizione. Sock ha fatto coppia con Bernard Tomić, ma i due sono stati sconfitti in finale da Pablo Carreño Busta e Rafael Nadal con il punteggio di 66–7, 6–2, [10–8].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinale)

 Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (primo turno)
 Treat Conrad Huey /  Maks Mirny (primo turno)

Qualificati 
  Paolo Lorenzi /  Guido Pella (quarti di finale)

Wildcard 

  Andre Begemann /  Leander Paes (primo turno)

 Gong Maoxin /  Zhang Ze (quarti di finale)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Jonathan Erlich /  Santiago González (primo turno)

 Andrej Kuznecov /  André Sá (primo turno)

Qualificati 
  Paolo Lorenzi /  Guido Pella

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

China Open 2016
ATP World Tour 2016